Mulinum axilliflorum är en flockblommig växtart som beskrevs av August Heinrich Rudolf Grisebach. Mulinum axilliflorum ingår i släktet Mulinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
axilliflorum